Thomas Wolsey, Engels staatsman en kardinaal in de tijd van Hendrik VIII
 Wolsey (South Dakota)